Штат — склад працівників.

 Штат (стейт) — адміністративна одиниця, держава.

Примітки